Сергей Андреевич Боже́нов (р. 1957) — российский государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы VII созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по образованию и науке. Кандидат социологических наук.

Биография 
В 1976 году получил специальность в Белгородском индустриальном техникуме, в 1988 году, после прохождения срочной службы получил высшее образование по специальности «электрические машины», окончив Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный политехнический институт (квалификация - «инженер-электромеханик»). В 2002 году получил второе высшее образование на факультете «государственного и муниципального управления» в Белгородском филиале Орловской региональной академии госслужбы.  Там же в 2009 г. успешно прошла защита кандидатской диссертации «Развитие стратегического управления городом: социально-технологический аспект». Кандидат социологических наук.

С 1976 по 1978 год проходил срочную службу в РВСН . После армии пошел работать электромонтером на белгородский завод по переработке пластмасс. Во время работы на заводе избран секретарем комитета комсомола. В 1983 году работал в городском комитете (горкоме) комсомола, спустя год руководил отделом по работе с комсомольскими организациями в областном комитете ВЛКСМ. С 1987 по 1989 год был переведен в Белгородский городской комитет КПСС, работал в отделе кадровой, организационной и партийной работы.

В 1989 году вернулся на завод АООТ «Белпласт» заместителем директора. В 1993 — 1998 годах занимал различные руководящие должности на предприятиях Белгорода. С 1998 года начал работать в областной администрации. Десять лет, с 2000 по 2010 год, Сергей Андреевич был заместителем градоначальника. В 2010-м году стал заместителем губернатора и возглавил департамент кадровой политики. 

Белгородский городской совет депутатов дважды (8 февраля 2011 года и 20 сентября 2013 года) избирал его на должность главы администрации г. Белгорода, с 2011 по 2015 год — работал главой администрации города Белгорода. В 2015 году досрочно сложил полномочия и был назначен заместителем губернатора Белгородской области.

18 сентября 2016 года избрался в депутаты Государственной Думы ФС РФ VII созыва (Белгородский одномандатный избирательный округ № 75).

Законотворческая деятельность 
С 2016 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VII созыва, выступил соавтором 19 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Награды 
 Медали «За заслуги перед Землей Белгородской» I и II степени (2015, 2007)
 Благодарность администрации города Белгорода (2003)
 Почетная грамота администрации города Белгорода (2007)
 Почетная грамота Губернатора Белгородской области (2012)
Почетная грамота города Белгорода (2015)

Примечания 

Члены «Единой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Кандидаты социологических наук
Главы Белгорода
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов